Вишняки — название населённых пунктов:

Россия 
 Вишняки — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Вишняки — посёлок в Динском районе Краснодарского края.
 Вишняки — посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Вишняки — деревня в Вадинском районе Пензенской области.
 Вишняки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Вишняки — деревня в Глинковском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.

Украина 
 Вишняки — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Вишняки — село в Бородянском районе Киевской области.
 Вишняки — село в Фастовском районе Киевской области.
 Вишняки — село в Арцизском районе Одесской области.
 Вишняки — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Вишняки — село в Хорольском районе Полтавской области.

См. также 
 Вешняки
 Вишняк